Кришнаиты:
 В широком смысле — любые последователи гаудия-вайшнавизма.
 В более узком смысле — последователи религиозной организации «Международное общество сознания Кришны».